Margarida de Valois, Rainha Margot (1553 - 1615), esposa de Henrique IV de França.

O personagem da Rainha Margot inspirou as seguintes obras sob o mesmo título:

 A Rainha Margot (livro), romance e peça teatral de Alexandre Dumas
 La Reine Margot (1909), filme de Camille de Morlhon (1909).
 La Reine Margot (1914), filme de Henri Desfontaines (1914).
 La Reine Margot (1954), filme de Jean Dréville (1954).
 La Reine Margot (1961), telefilme de René Lucot (1961).
 A Rainha Margot (1994), filme com Isabelle Adjani (1994)

Desambiguação